Bob Bryan en Mike Bryan prolongeerden de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Jonas Björkman en Maks Mirni.

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales 
  S Roitman
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= L Azzaro  F Volandri
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-team15= T Behrend  G García López
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Björkman  M Mirni
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= J Erlich  A Ram
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= J Auckland  S Huss
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1
| RD2-team03= M Bhupathi  R Štěpánek
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= L Dlouhý  P Vízner
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=64
| RD2-team05= T Cibulec  R Schüttler
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=0
| RD2-team06= A Pavel  A Waske
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2007